Рейхель () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Рейхель, Абрам Абрамович — Георгиевский кавалер (полковник; № 2290 (997); 06.03.1811).
 Рейхель, Адольф (1820—1896) — немецкий хоровой дирижёр, музыкальный педагог, пианист, композитор.
 Рейхель, Александр Казимирович (1834—1871) — профессор, действительный статский советник.
 Рейхель, Иоганн Готфрид (1727—1778) — один из первых профессоров и первый библиотекарь московского университета.
 Рейхель, Казимир Яковлевич (1797—1871) — российский инженер-генерал-майор.
 Рейхель, Карл Яковлевич (1788—1857) — российский живописец и гравёр.
 Рейхель, Мария Каспаровна (1823—1916) — русская мемуаристка.
 Рейхель, Михаил Осипович (1880—1954) — председатель Гражданской коллегии Верховного Суда СССР.
 Рейхель, Пётр Казимирович (1845—1906) — заведующий 2 отделения Счетной палаты Министерства финансов, вдействительный статский советник.
 Рейхель, Сергей Иванович фон — российский генерал-лейтенант
 Рейхель, Яков Яковлевич (1778—1856) — художник-медальер, коллекционер и учёный-нумизмат.

Примечания